

Toponyme 
 Norden, une ville allemande de Frise orientale dans le nord-ouest du land de Basse-Saxe.

Patronyme 
Norden ou Nordén est un patronyme porté notamment par :
 Adam Nordén (1971-), compositeur suédois,
  (1880-1965), ingénieur hollandais, inventeur du viseur Norden,
 Christine Norden (1924-1988), actrice britannique,
 Frédéric Louis Norden (1708-1742), marin et explorateur danois,
 Lisa Nordén (1984-), triathlète suédoise, 
 Tommy Norden (1952-), acteur américain

Autres 
 Émission Norden, une émission bisannuelle de timbres-poste.
 SV Norden-Nordwest, un club allemand de football,
 Norden, un cotre allemand.
Viseur Norden
Homonymie de patronyme